Sikhondze ist der Familienname folgender Personen:
 Banele Sikhondze (* 1993), eswatinischer Fußballspieler
 Colani Sikhondze (* 1994), eswatinischer Fußballspieler